

Codici 
 TXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Berlino-Tegel

Informatica 
 TXL – linguaggio di programmazione